

Fumetto 
 Stars – successore di Star-Spangled Kid nel futuro dell'Universo DC

Musica 
 Stars – supergruppo rock britannico
 Stars – gruppo musicale indie rock canadese
 Stars – album di Cher del 1975
 Stars – album di Sylvester del 1979
 Stars – album di Alexia del 2010
 Stars – album dei Simply Red del 1991
 Stars – singolo dei Simply Red del 1991, dall'album omonimo
 Stars – singolo dei Roxette del 1999, dall'album Have a Nice Day
 STARS – singolo di Mika Nakashima del 2002
 Stars – singolo dei The Cranberries del 2002, dall'album Stars - The Best of 1992-2002
 Stars – singolo degli Switchfoot del 2005, dall'album Nothing Is Sound
 Stars – singolo di Alejandro Fuentes del 2005
 Stars – singolo dei Ti.Pi.Cal. del 2011
 Stars – singolo di Jennifer Ewbank del 2011, dall'album London Tree
 Stars – singolo degli Skillet del 2016
 Stars – singolo di MV Killa e Yung Snapp del 2020

Sport 
 Dallas Stars  – squadra di hockey su ghiaccio statunitense

Altro 
 Stars! – videogioco di fantascienza

Pagine correlate 
 Star